Windows NT 3.x может относиться к следующим версиям Microsoft Windows:

 Windows NT 3.1
 Windows NT 3.5
 Windows NT 3.51